Bernard Pingaud (1923-2020), écrivain français ;
 Denis Pingaud (1950-), conseiller en communication français.